Числа Леонардо — последовательность чисел, задаваемая зависимостью:
 

Эдсгер Дейкстра использовал их как составную часть своего алгоритма плавной сортировки, и изучил их некоторые особенности.

Взаимосвязь с числами Фибоначчи 
Числа Леонардо связаны с числами Фибоначчи через формулу.

Из этой формулы прямо следует выражение для чисел Леонардо, аналогичное формуле Бине для чисел Фибоначчи:
 

где  является золотым сечением, и кроме того  и  являются корнями квадратного уравнения 

Первые двадцать членов последовательности чисел Леонардо таковы:
 1, 1, 3, 5, 9, 15, 25, 41, 67, 109, 177, 287, 465, 753, 1219, 1973, 3193, 5167, 8361, 13529 — 

отношение соседних чисел леонардо, так же, как и соседних чисел фибоначчи, стремится к золотому сечению

Примечания 

Целочисленные последовательности